Arkhimédész; ókori tudós latinos alakú neve
 Archimedes holdkráter
 Archimedes; karbon–perm korú fosszilis állatnem a mohaállatok közül